40-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 19 по 23 февраля 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал польский велогонщик Михал Квятковский из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 20 команд: 8 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 159 гонщиков. До финиша доехали 155 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 689,9 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2014 году
Февраль 2014 года